«Касансай» — советский и узбекистанский футбольный клуб из Касансая. Основан в 1984 году.

Названия 
 1984—1991 — «Касансаец».
 1992 — «Косонсойчи».
 1993—1995 — «Кушон».
 1996—2002 — «Касансай».
 2003 — «Навбахор-2».
 2004—2006 — «Касансай».
 2005—2007 — «Касансай-Заковат».
 с 2007 — «Касансай».

Достижения 
Вторая лига СССР — 2-е место в зональном турнире (1988).

Высшая лига Узбекистана — 8-е место (1992).

1/4 финала Кубка Узбекистана (1992).

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы Наманганской области